Uxbridge (Londen), een plaats in Hillingdon, het westelijkst gelegen borough van Groot-Londen
 Uxbridge (Massachusetts), een plaats in de Verenigde Staten
 Uxbridge (Ontario), een plaats in Canada
 Uxbridge (Tasmanië), een plaats in de Australische deelstaat Tasmanië
 Uxbridge (metrostation), een metrostation in Londen
 Earl (graaf) van Uxbridge, een adellijke titel gehouden door de Markgraaf van Anglesey